Le terme ligne 15 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 15 du métro de Moscou (généralement appelé ligne Nekrassovskaïa)
 Ligne 15 du métro de Paris (en construction)
 Ligne 15 du métro de Pékin
 Ligne 15 du métro de São Paulo
 Ligne 15 du métro de Shanghai

Tramway 
 Ligne 15 du tramway d'Anvers
 Ligne 15 du tramway de Bâle
 Ligne 15 du tramway de Genève
 Ligne 15 du tramway d'Istanbul
 Ancienne ligne 15 du tramway de Mons
 Ancienne ligne 15A du tramway de Mons

Chemin de fer 
 La ligne qui relie Anvers à Hasselt en Belgique porte également ce numéro.

Voir aussi 
 
 
 15 (nombre)

15